Acromastigum är ett släkte av bladmossor. Acromastigum ingår i familjen Lepidoziaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bladmossor
Acromastigum